Вы́рица:

 Вырица — посёлок городского типа в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Вырица — станция Октябрьской железной дороги.
 Вырица — обиходное название Вырицкого городского поселения.

См. также 
 Выра
 Вырин